Dit is de wereldranglijst voor mannen van februari 2018 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 februari 2018.

Mannen 02